Chery kan syfta på:

 Chery – en kinesisk biltillverkare

Geografi

Frankrike 

 Chéry-lès-Rozoy, kommun, Département de l'Aisne, 
 Chéry, kommun, Département du Cher,